Rekkit Riesenhase (Originaltitel: Rekkit) ist eine französische Zeichentrickserie, die zwischen 2010 und 2011 produziert wurde.

Handlung 
Der 12-jährige Jay Shmufton ersteigert im Internet einen magischen Hut, aus dem plötzlich ein zweieinhalb Meter großer Zauber-Hase herausspringt. Der Hase hat seinen Job als Assistent eines Zauberers aufgegeben und bereichert nun das Leben von Jay mit Magie.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2011 in Frankreich produziert. Dabei entstanden drei Staffeln mit 104 Episoden. Zuständige Produktionsfirma war Marathon und Produktionsleiter waren Vincent Chalvon-Demersay und David Michel.

Erstmals wurde die Serie am 16. März in Frankreich ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 23. April 2011 auf Disney XD statt. Im deutschen Free-TV wurde sie erstmals am 9. April 2012 auf Nickelodeon ausgestrahlt. Am 1. November 2012 wurde sie zudem erstmals in Deutschland das Special Wach durch die Nacht mit … gezeigt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre